Руслан Юрьевич Отверченко (; 6 января 1990, Улан-Батор, Монголия — 15 января 2023, Киев) — украинский баскетболист.

Карьера 
Родился 6 января 1990 года в Улан-Баторе, где проходил военную службу его отец. Первый тренер — Алексей Диберт. Начинал заниматься баскетболом в Николаеве.

В 15-летнем возрасте, по окончании сезона школьной лиги, попал в сборную Украины до 16 лет, которой руководил Виталий Лебединцев. Участвовал в чемпионате Европы, где украинцы заняли 12 место. После этого Лебединцев взял Отверченко в состав БК «Киев» в 2006 году.

С ноября 2012 года по февраль 2013 года выступал на правах аренды за «Донецк». В феврале 2013 года вернулся в «Киев». Летом 2015 года стал игроком испанского клуба «Манреса». В октябре этого же года стал игроком киевского «Будивельника». Спустя два года, летом 2017 года, продлил контракт с клубом. В октябре 2018 года перешел в «Черкасские мавпы».

В ноябре 2019 года Отверченко продолжил карьеру в «Прометее».

Включался в список пяти лучших игроков Суперлиги по версии сайта iSport.ua: первая пятёрка (2015), первая пятёрка украинцев (2012, 2015), прогресс-пятёрка (2012).

Выступал за сборную Украины по баскетболу. Помог команде под руководством Евгения Мурзина попасть на Евробаскет-2017. На самом турнире Украина дошла до 1/8 финала, где уступила будущему победителю Евробаскета — команде Словении.

Руслан Отверченко умер 15 января 2023 года в Киеве в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем.

Достижения 
 Победитель конкурса трёхочковых бросков Суперлиги: 2012
 Лучший молодой украинский игрок Суперлиги по версии iSport.ua: 2012
 Участник Матча звезд Суперлиги: 2012
 Лучший форвард Суперлиги: 2015
 Чемпион Украины: 2017
 Финалист Кубка Украины: 2016/17

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Черкасские Мавпы»
 Профиль на сайте БК «Будивельник»
 Профиль на сайте ФБУ
 Профиль на сайте sports.ru
 Профиль на сайте archive.fiba.com

Баскетболисты Украины
Игроки БК «Киев»
Игроки БК «Донецк»
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Черкасские Мавпы»
Игроки БК «Прометей»
Игроки сборной Украины по баскетболу
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний